Volvo S90 – samochód osobowy klasy wyższej produkowany w latach 1996–1998
 Volvo S90 – samochód osobowy klasy wyższej produkowany od 2016 roku